Compact peut faire référence à :
 compact, un type d'espace topologique en mathématiques,
 Il qualifie aussi un opérateur : opérateur compact
 compact, un appareil photographique de petite taille, le plus souvent totalement automatisé,
 compact, un assemblage de tube contenant des pièces d'artifices qui partent automatiquement et d'une manière synchronisée en pyrotechnie, 
 Compact, une série de télévision de 1962 produite par Bernard Hepton et réalisée par John Gorrie,
 Compact (magazine), un magazine allemand.

Compacte peut faire référence à :
 Compacte, une classe de voiture prenant peu de place,

Voir aussi